Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 1987/88 zum 54. Mal ausgespielt.

Das Finale wurde mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Pokalsieger wurde völlig überraschend der Kremser SC, der sich nach einem Gesamtergebnis von 3:3 aufgrund der Auswärtstorregel gegen den wesentlich höher eingeschätzten FC Swarovski Tirol durchsetzte. Das Hinspiel im Kremser Stadion setzten sich vor 9000 Zuschauern die Kremser mit 2:0 (1:0) durch. Im Rückspiel blieben die Tiroler vor 9000 Zuschauern am Innsbrucker Tivoli mit 3:1 (0:1) erfolgreich. Es war dies der bisher einzige Cupsieg des Kremser SC. Titelverteidiger SK Rapid Wien scheiterte bereits im Achtelfinale am First Vienna FC.

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Achtelfinale  

|}

Viertelfinale  

|}

Halbfinale  

|}

Finalspiele  

Das Finale wurde in zwei Spielen ausgetragen. Dabei setzte sich der Kremser SC mit einem Gesamtergebnis von 3:3 aufgrund der Auswärtstorregel gegen den FC Swarovski Tirol durch.

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 1987/88 (abgerufen am 3. Oktober 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 1987/88 (abgerufen am 3. Oktober 2016)
 Transfermarkt.at: Ko-Runde ÖFB-Cup 1987/88 (abgerufen am 3. Oktober 2016)

1987
Fußballsaison 1987/88